(1907-1969), peintre franco-autrichienne.
 Jeanne Lapoirie (?-), directrice de la photographie française.
Patronyme français